Hallsberg (gemeente), een gemeente in Zweden
 Hallsberg (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente